Ел Кокиљо има више значења:

 Ел Кокиљо (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кокиљо (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику